Ez a szócikk tartalmazza a 2019-es US Open (tenisz) női egyes mérkőzéseinek eredményeit.

A címvédő a japán Ószaka Naomi, aki ebben az évben már a negyedik körben kiesett.

A tornán elért eredményüktől függően Ashleigh Barty, Karolína Plíšková, Simona Halep és Ószaka Naomi volt esélyes a verseny végeztével a világranglista élére kerülésre. Erre a legnagyobb esélye a legkevesebb megvédendő ponttal rendelkező Ashleigh Bartynak volt. Karolína Plíškovának a negyeddöntőbe kellett volna jutnia, míg Simona Halep és Ószaka Naomi a torna megnyerése esetén kerülhettek volna az élre. Simona Halep már a második körben kiesett, míg Ashleigh Barty, Karolína Plíšková és Ószaka Naomi egyaránt a 4. körben búcsúztak a tornától, így Ashleigh Barty került négy hét után ismét a világranglista élére.

A győzelmet a kanadai Bianca Andreescu szerezte meg, miután a döntőben 6–3, 7–5 arányban legyőzte Serena Williamst. Ezzel ő az első kanadai, és az első 2000 után született teniszezőnő, aki egyéniben Grand Slam-tornán győzni tudott.

A világranglistán elfoglalt helyük alapján a Magyarországot képviselő Babos Tímea, Bondár Anna és Stollár Fanny a selejtezőből indulhatott. Közülük egyedül Babos Tímeának sikerült a főtáblára jutnia. A két fiatal magyar versenyző a selejtező első körében búcsúzott. Babos Tímea végül a főtábla 2. körében kapott ki háromszettes mérkőzésen a 15 éves feltörekvő fiatal amerikai tehetségtől, Cori Gaufftól.

Kiemelések

Selejtező

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források 
Sorsolási tábla és eredmények
A selejtező eredményei

N1